Азиатская легкоатлетическая ассоциация — континентальная управляющая организация в лёгкой атлетике стран Азии.

Штаб-квартира находится в Сингапуре.

История 
На конгрессе в Маниле, который проходил 20—21 ноября 1973 года, президент Ассоциации лёгкой атлетики Филиппин Хосе Серинг объявил о создании Азиатской любительской легкоатлетической ассоциации. В ходе конгресса были объявлены правила созданной организации, Хосе Серинг был назначен первым президентом ассоциации, а Морис Николас из Сингапруа стал первым генеральным секретарём.

На 29-м съезде IAAF в Риме 29—31 августа 1974 года в ходе голосования Азиатская легкоатлетическая ассоциация стала новым членом IAAF.

Нынешним президентом является Дахлан Джумаан Аль-Хамад из Катара, который был избран 1 июля 2013 года во время конгресса в Пуне.

Члены ассоциации

Ссылки 
 Официальный сайт

Легкоатлетические федерации
Спорт в Азии